Лобково — название населённых пунктов:

Россия 
 Лобково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Лобково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лобково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Лобково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Лобково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Лобково — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Лобково — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Лобково — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Лобково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Лобково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Лобково — деревня в Кашинском районе Тверской области.